Puchar CEV kobiet (ang. CEV Cup Women) – jeden z trzech europejskich pucharów w piłce siatkowej kobiet (drugi w hierarchii ważności)
 Puchar CEV mężczyzn (ang. CEV Cup Men) – jeden z trzech europejskich pucharów w piłce siatkowej mężczyzn (drugi w hierarchii ważności)